Lingüística:
 Terme, sinònim de paraula
 Geografia:
 Terme municipal, abast territorial del municipi
 Terme, en llenguatge corrent es designa a qualsevol entitat de població, sigui quina sigui la seva situació administrativa.
 Toponímia:
 Terme (Grècia), antiga ciutat d'Etòlia
 Riu Terme, a Turquia
 Terme (Samsun), ciutat de Turquia de la Província de Samsun
 Terme, masia del municipi de Pinell de Solsonès
 Antroponímia:
 Terme (), cognom romà associat a la gens Minúcia:
 Quint Minuci Terme, cònsol el 
 Luci Minuci Terme, llegat del cònsol Aulus Manli Vulsó el 
 Minuci Terme, llegat de Luci Valeri Flac el 
 Marc Minuci Terme, pretor el 
 Aulus Minuci Terme, magistrat romà defensat per Ciceró
 Quint Minuci Terme, propretor el 
 Lògica:
 Un terme és un component bàsic d'una proposició en lògica aristotèlica.
 Matemàtica:
 Es pot dir terme un sumand d'una addició, especialment en el cas dels monomis que formen part d'un polinomi.